Оки может означать:
 Оки (острова) — группа японских островов
 Оки (посёлок) — населённый пункт в японской провинции Фукуока
 Оки (провинция) — историческая провинция с одноимённых островов
 Оки (прозвище) — прозвище выходцев из Оклахомы
 Оки Такато (1832—1899) — японский политик

См. также 
 OKI